Bouloc, commune française de la Haute-Garonne
 Bouloc-en-Quercy, commune française de Tarn-et-Garonne